Burke est un anthroponyme irlandais d'origine anglo-normande.

Ce nom provient de la famille de Bourg dont le nom fut altéré en de Burgh (Grande-Bretagne, Irlande), en Burke (Comté de Galway) ou en Bourke (Comté de Mayo).

Patronyme 

 Alafair Burke (1969-), juriste et romancière américaine ;
 Alfred Burke (1918-2011), acteur britannique ;
 Anne Burke (1944-), juge à la Cour suprême de l'Illinois ;
 Arleigh Burke (1901-1966), amiral des États-Unis ayant donné son nom à la classe Arleigh Burke ;
 Barbara Burke (1917-1998), athlète britannique ;
 Bernard F. Burke (1928-2018), astronome américain ;
 Billie Burke (1884-1970), actrice américaine ;
 Billy Burke (1966-), acteur américain ;
 Brian Burke (1955-), joueur professionnel américain de hockey sur glace ;
 Brooke Burke (1971-), actrice américaine ;
 Charles Victor Burke (1882-1958), ichtyologiste ; 
 Charlie Burke (1969-), joueur de basket-ball ;
 Chris Burke (1965-), acteur américain ;
 Chris Burke (1983-), joueur de football ;
 Clem Burke (1955-) batteur du groupe Blondie, Ramones et Eurythmics ;
 Cyril Burke (1925-2010), joueur de rugby australien ;
 , page d'homonymie ;
 David Burke (1854-1897), botaniste anglais ; 
 David Burke (1934-), acteur britannique ;
  (1967-), acteur américain ;
  (1948-), producteur américain ;
  (1972), musicien anglais, guitariste ;
 Don Burke (1939-2019), chanteur, guitariste et auteur-compositeur canadien, membre du groupe folk français Les Troubadours ;
 Dorothy Andrus (épouse Burke puis Voorhees) (1908-1989), joueuse de tennis américaine ;
 , page d'homonymie ;
 Ed Burke (1940-), lanceur du marteau américain ;
 Edmund Burke (1729-1797), homme politique et philosophe irlandais ;
 Edmund Burke (1753-1820), premier évêque de Halifax ;
 Edwin J. Burke (1889-1944), scénariste et dramaturge américain ;
 Fergus Burke (1999-), joueur de rugby à XV néo-zélandais ;
 Frances Burke-Roche (1936-2004), aristocrate britannique, mère de la princesse Diana ;
 Greg Burke (1982-), joueur de baseball américain ;
 Greg Burke (1959-), journaliste américain ;
 Herschel Burke Gilbert (1918-2003), compositeur américain ;
 Jack Burke (1995-), coureur cycliste canadien ;
 
 Jan Burke (1953-), autrice américaine de roman policier ;
 J. C. Burke (1965-), autrice australienne de roman policier ;
 Joe Burke (1939-2021), accordéoniste traditionnel irlandais ;
  ;
 Joseph Burke (1812-1873), botaniste britannique ;
 Kathy Burke (née en 1964), actrice et scénariste britannique ;
 Kathleen Burke (1913-1980) actrice américaine :
 Kenneth Burke (1897–1993), philosophe américain ;
 Kevin Burke (né en 1950), violoniste irlandais ;
 Lynn Burke (née en 1943), nageuse américaine ;
 Marjorie Burke (née en 1951), joueuse de squash irlandaise ;
 Martyn Burke (né en 1947), scénariste, réalisateur et producteur canadien ;
 Matt Burke (né en 1973), joueur de rugby australien ;
 Mélanie Burke (née en 1980), triathlète et duathlète professionnelle néo-zélandaise ;
 Michelle Burke (née en 1970), actrice américaine ;
 Mildred Burke (1915-1989), catcheuse (lutteuse professionnelle) américaine ;
 Miles Burke (1885-1928), boxeur américain ;
 Oliver Burke (1997-), joueur de football écossais ;
 Paddy Burke (né en 1955), personnalité politique irlandaise ;
 Pat Burke (né en 1973), joueur de basket-ball irlandais ;
  
 Raymond Leo Burke (né en 1948), religieux puis évêque catholique américain ;
 Richard O'Sullivan Burke (1838-1922), patriote irlandais ;
 Robert John Burke (1960-), acteur américain ;
 Robert O'Hara Burke (1821-1861), explorateur australien ;
 Sarah Burke (1982-2012), skieuse acrobatique canadienne ; 
 Sean Burke (né en 1967), joueur canadien de hockey sur glace ;
 Shannon Burke (1966-), écrivain américain, auteur de roman noir ;
 Sinéad Burke (1990-), avocate pour les droits des personnes handicapées irlandaise ;
 Solomon Burke (1940-2010), chanteur américain de rhythm and blues ;
 Sonny Burke (1914-1980), compositeur et acteur américain ;
 Steve Burke (1959-), homme d'affaires américain ;
 Steven Burke (1988-), coureur cycliste britannique ;
 
 
 
 Ulick Burke (1604-1657), noble irlandais et figure de la guerre civile anglaise ;
 William Burke (1792-1829), tueur en série écossais ;
 Walter Burke (1908-1984), acteur américain ;
 William Burke (1903-1958), acteur américain ;

Pseudonyme 

 Vincent Bucci Jr. dit Vinnie Burke (1921-2002), contrebassiste de jazz américain ;
 Calvin Aaron Léonard, de son vrai nom Casey Burke Leonard (1971-), dessinateur de storyboard ;

Prénom 
 
 Burke Byrnes (né en 1937), acteur américain ;
 Burke Shelley (né en 1947), chanteur et bassiste gallois ;
 Burke, personnage de fiction, mutant de l'Univers Marvel.

Toponyme

États-Unis 
 
 Burke, ville du Dakota du Sud ;
 Burke, ville dans l’État de New York ;
 Burke, village situé dans l’État de New York ;
 Burke, ville du Texas ;
 Burke, ville du Vermont ;
 Burke, ville de Virginie ;
 L'aéroport de Burke Lakefront à Cleveland dans l'Ohio.

Nouvelle-Zélande 
 La rivière Burke, cours d’eau de l’Île du Sud.

Autres 
 Burke, cratère sur la planète Mercure.
 Burke Museum, un musée de l'État de Washington.
Stoney Burke, une série télévisée américaine.

Voir aussi

Notes et références 

Homonymie de localités aux États-Unis
Patronyme anglais
Patronyme irlandais